Plaatsen in Denemarken:

Hårby (plaats)
Haarby

en naar
 Hårby (parochie)